O Estádio Municipal Laerte Paes Coelho, ou Laertão, como é chamado, é um estádio de futebol localizado na cidade de Costa Rica, no estado de Mato Grosso do Sul. O estádio está situado na zona norte da cidade de Costa Rica, no bairro Vila Santana. O estádio tem esse nome em homenagem ao então ex-prefeito de Costa Rica, Laerte Paes Coelho.

Laerte Paes Coelho
Laerte Paes Coelho